Гамен:
 Гаме́н — одно из названий Гавроша, персонажа романа Виктора Гюго «Отверженные» (1862).
 Гамен, Алексей Юрьевич (1773—1829) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
  (1751—1795) — французский слесарь, с помощью которого король Людовик XVI устроил во дворце Тюильри потайной стенной  для хранения секретных документов; он продал тайну короля.